Hilimbaruzo (Gunung Sitoli), een plaats in Indonesië
Hilimbaruzo (Mazo), een plaats in Indonesië
Hilimbaruzo (Mandrehe Utara), een plaats in Indonesië